Csányi Lajos (1887–1944) színházi díszletfestő, tájképfestő
Csányi Lajos (1954–1999) roma származású magyar grafikus és festő